Minoru Shibuya (1907-1980), réalisateur japonais ;
 Kazuko Shibuya (1965-), graphiste japonaise ;
 Tenma Shibuya (1969-), acteur et danseur japonais.

Lieux au Japon 
 Shibuya, quartier de Tokyo, capitale du Japon
 Shibuya Crossing, célèbre carrefour du quartier de Shibuya, à Tokyo
 Gare de Shibuya, gare ferroviaire du quartier de Shibuya, à Tokyo
 Shibuya Public Hall, théâtre situé dans le quartier de Shibuya, à Tokyo
 Shibuya Jean-Jean, théâtre situé dans le quartier de Shibuya, à Tokyo

Musique 
 Shibuya-kei, sous-genre musical de la J-pop originaire du quartier de Shibuya, à Tokyo

Astronomie 
 (4634) Shibuya, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes

Autres 
 Incident de Shibuya, fait divers qui s'est déroulé en , près de la gare de Shibuya, à Tokyo
 Shibuya Productions, société de production monégasque de films d'animation et de jeux vidéo
 428: Shibuya Scramble, jeu vidéo d'aventure édité par Sega

